Ким Хантер (, 12 ноября 1922 — 11 сентября 2002) — американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в драме Элиа Казана «Трамвай „Желание“», известная также по роли шимпанзе Зиры в серии фильмов «Планета обезьян».

Биография 
Ким Хантер, урождённая Джанет Коул, родилась в Детройте, штат Мичиган, в семье Дональда Коула и Грейс Линд. Среднее образование она получила во Флориде в городке Майами Бич.

Одной из первых заметных ролей актрисы на большом экране стала Джун в мелодраме «Лестнице в небо» (1946). В 1947 году Хантер сыграла роль Стеллы Ковальски в бродвейской пьесе «Трамвай „Желание“», а в 1952 году за ту же роль в одноимённом фильме она получила премии «Оскар» и «Золотой глобус», обе — как лучшая актриса второго плана. Вскоре в её карьере произошёл спад после того, как актрису внесли в «Чёрный список» Голливуда из-за подозрений в симпатии к коммунистическим взглядам.

Из-за отсутствия ролей на большом экране актриса стала сниматься на телевидении, где в последующие десятилетия исполнила десятки ролей во множестве телесериалов, среди которых «На пороге ночи», «Сыромятная плеть», «Доктор Килдер», «Миссия невыполнима» и «Она написала убийство». С закатом эры маккартизма Ким Хантер вернулась на киноэкраны, где одной из самых известных её ролей стала учёная шимпанзе Зира в первых трёх частях фантастических фильмов «Планета обезьян».

Ким Хантер дважды была замужем. Её первый брак с Уильямом Болдуином длился с 1944 по 1946 год, а второй, с Робертом Эмметтом, с 1951 по 2000 год.

Ким Хантер умерла от инфаркта в Нью-Йорке в возрасте 79 лет. Её вклад в американскую киноиндустрию отмечен звездой на голливудской «Аллее славы».

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Умершие от инфаркта миокарда
Голливудская «Аллея славы»
«Чёрный список» Голливуда
Выпускники Актёрской студии
Киноактрисы США